Nikagbatse ist der Familienname folgender Personen:

 Misan Nikagbatse (* 1982), deutscher Basketballspieler, änderte 2012 seinen Namen in Misan Haldin
 Roli-Ann Nikagbatse (* 1984), deutsche Basketballnationalspielerin, änderte 2012 ihren Namen in Roli-Ann Haldin